Ажи (Калвадос), насеље и општина у северној Француској;
 Аги (Тарн), насеље и општина у јужној Француској;